Ла-Эсплуга-де-Франколи (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Конка-де-Барбера. Занимает площадь 57,04 км². Население — 3949 человек (на 2010 год).

В двух километрах от города находится действующий цистерцианский монастырь Санта Мария де Поблет, основанный в XII в. графом Рамоном Беренгером IV (объект всемирного наследия ЮНЕСКО с 1991 г.).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Таррагоны